MCAP steht für:
 Millbrook Commonwealth Action Programme, Programm des Commonwealth of Nations
 Movement for Change and Prosperity, Partei in Montserrat
 Microsoft Certified Application Professional, siehe Liste von IT-Zertifikaten #Microsoft (Auszug)
 Market capitalization, siehe Marktkapitalisierung

Abkürzung